Lingua taman (Birmania) (codice ISO 639-3 tcl)
Lingua taman (Indonesia) (codice ISO 639-3 tmn)